Centenário (Rio Grande do Sul) - gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Centenário (Tocantins) - gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins

Zie ook 
Centenario, (doorverwijspagina)